Кубок Митропы 1969/70 — 29-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шестнадцать команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал венгерский клуб «Вашаш», который в финале обыграл чехословацкий «Интернационал Словнафт» с общим счётом 5:3.

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1969/70 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1969/70 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1970
Футбол в Европе в 1969 году
Футбол в Европе в 1970 году